Quin – centro abitato della contea di Clare (Munster, Irlanda)
 Quin – variante del nome proprio di persona Quinn
 Quin – episodio della seconda stagione della serie televisiva Gli invincibili (The Protectors) del 1973
 James Quin – attore teatrale britannico
 Jesse Quin – musicista e polistrumentista britannico
 Rebecca Quin, meglio conosciuta come Becky Lynch – wrestler irlandese
 Vanessa Quin – biker neozelandese

Pagine correlate 
 Queen (disambigua)
 Quine
 Quinn